Суперкубок Болгарії з футболу 2007 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 липня 2007 року між чемпіоном і володарем кубка Болгарії Левські та фіналістом кубка Болгарії Литексом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2007
Болгарія
2007 у болгарському спорті